Les Gaîtés de l'escadron, ou également les Gaietés de l'escadron, peut faire référence à :
 , recueil de nouvelles comiques de Georges Courteline, paru en 1886 ;
 Les Gaîtés de l'escadron, comédie militaire de Georges Courteline et Édouard Norès, créée au théâtre en 1895 ;
 Les Gaîtés de l'escadron, film français de Joseph Faivre et Maurice Tourneur, sorti en 1913 ;
 Les Gaîtés de l'escadron, film français de Maurice Tourneur, sorti en 1932 ;
 Les Gaîtés de l'escadron (Allegro squadrone), film franco-italien de Paolo Moffa, sorti en 1954.